Людвиг Хайльман (; 9 августа 1903 — 26 октября 1959)— немецкий офицер, участник Второй мировой войны, генерал-майор, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями и Мечами.

Начало военной карьеры 
В феврале 1921 года поступил добровольцем на военную службу в пехотный полк. С 1925 года — унтер-офицер, с 1929 года — фельдфебель, с 1934 года — лейтенант. К началу Второй мировой войны — командир пехотной роты, капитан.

Вторая мировая война 
Участвовал в Польской и Французской кампаниях, награждён Железными крестами обеих степеней.

С августа 1940 года — переведён в воздушно-десантные войска, командир батальона 3-го парашютного полка, майор.

В мае 1941 года участвовал в десанте на остров Крит, награждён Рыцарским крестом Железного креста.

С декабря 1941 года — на Восточном фронте. Бои под Ленинградом (как пехота). В марте 1942 года награждён Немецким крестом в золоте. С апреля 1942 — подполковник. С ноября 1942 года — командир 3-го парашютного полка.

В июле 1943 года полк переброшен на Сицилию, бои против высадившихся американо-британских войск. С декабря 1943 года — полковник. За бои в Италии награждён в марте 1944 года Дубовыми листьями (№ 412) к Рыцарскому кресту, в мае 1944 — Мечами (№ 67) к Рыцарскому кресту с Дубовыми листьями.

С ноября 1944 года — командир 5-й парашютной дивизии (на Западном фронте). Бои в Арденнах. С декабря 1944 года — генерал-майор.

5 марта 1945 года взят в американский плен. Отпущен на свободу в августе 1947 года.

Литература 
 Berger, Florian. Mit Eichenlaub und Schwertern. Die höchstdekorierten Soldaten des Zweiten Weltkrieges. Selbstverlag Florian Berger, 2000. ISBN 3-9501307-0-5.

Генерал-майоры (вермахт)
Персоналии:Воздушно-десантные войска нацистской Германии